Rittergut Grasdorf oder Gut Grasdorf, auch Graßdorf, bezeichnet

* Rittergut Grasdorf (Laatzen), ehemaliges Rittergut in Grasdorf bei Laatzen, Region Hannover
 Rittergut Graßdorf (Leipzig), 1575 von Heinrich von Leutzsch an den Rat von Leipzig verkauftes Rittergut bei Taucha